

23001–23100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 23001 ||  || 5 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 23002 Jillhirsch ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 23003 Ziminski ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 23004 ||  || 9 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 23005 ||  || 9 nov 1999 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 23006 Pazden ||  || 13 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 23007 ||  || 13 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 23008 Rebeccajohns ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 23009 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 23010 Kathyfinch ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 23011 Petach ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 23012 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 23013 Carolsmyth ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 23014 Walstein ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 23015 ||  || 6 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 23016 Michaelroche ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 23017 Advincula ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 23018 Annmoriarty ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 23019 Thomgregory ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 23020 ||  || 27 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 23021 ||  || 28 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 23022 ||  || 28 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 23023 ||  || 28 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 23024 ||  || 28 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 23025 ||  || 30 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 23026 ||  || 30 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 23027 ||  || 30 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 23028 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 23029 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 23030 Jimkennedy ||  || 4 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 23031 ||  || 3 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 23032 Fossey ||  || 3 dez 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 23033 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 23034 ||  || 5 dez 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 23035 ||  || 2 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 23036 ||  || 3 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 23037 ||  || 3 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 23038 Jeffbaughman ||  || 3 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 23039 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 23040 Latham ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 23041 Hunt ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 23042 Craigpeters ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 23043 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 23044 Starodub ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 23045 Sarahocken ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 23046 Stevengordon ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 23047 Isseroff ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 23048 Davidnelson ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 23049 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 23050 ||  || 6 dez 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 23051 ||  || 7 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 23052 ||  || 7 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 23053 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 23054 Thomaslynch ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 23055 Barbjewett ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 23056 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 23057 Angelawilson ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 23058 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 23059 Paulpaino ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 23060 Shepherd ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 23061 Blueglass ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 23062 Donnamooney ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 23063 Lichtman ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 23064 Mattmiller ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 23065 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 23066 Yihedong ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 23067 Ishajain ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 23068 Tyagi ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 23069 Kapps ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 23070 Koussa ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 23071 Tinaliu ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 23072 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 23073 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 23074 Sarakirsch ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#88F2FF
| 23075 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 23076 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 23077 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 23078 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 23079 Munguia ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 23080 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 23081 ||  || 11 dez 1999 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 23082 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 23083 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 23084 ||  || 11 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 23085 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 23086 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 23087 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 23088 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 23089 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 23090 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 23091 Stansill ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 23092 ||  || 14 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 23093 ||  || 14 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 23094 ||  || 15 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 23095 ||  || 15 dez 1999 || Oohira || T. Urata || Ursula || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 23096 Mihika ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 23097 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 23098 Huanghuang ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 23099 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 23100 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

23101–23200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 23101 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 23102 Dayanli ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 23103 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 23104 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 23105 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 23106 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 23107 ||  || 13 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 23108 ||  || 31 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 23109 Masayanagisawa ||  || 30 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 23110 Ericberne || 2000 AE || 2 jan 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 23111 Fritzperls || 2000 AG || 2 jan 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 23112 ||  || 2 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 23113 Aaronhakim ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#88F2FF
| 23114 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 23115 Valcourt ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 23116 Streich ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 23117 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=118 bgcolor=#88F2FF
| 23118 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=119 bgcolor=#88F2FF
| 23119 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 23120 Paulallen ||  || 5 jan 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 23121 Michaelding ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 23122 Lorgat ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#88F2FF
| 23123 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 23124 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 23125 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=126 bgcolor=#88F2FF
| 23126 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 23127 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 23128 Dorminy ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 23129 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 23130 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 23131 Debenedictis ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 23132 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 23133 Rishinbehl ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 23134 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#88F2FF
| 23135 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 23136 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 23137 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 23138 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 23139 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 23140 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 23141 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 23142 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 23143 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#88F2FF
| 23144 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 23145 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 23146 ||  || 9 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 23147 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 23148 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 23149 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 23150 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 23151 Georgehotz ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#88F2FF
| 23152 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 23153 Andrewnowell ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 23154 ||  || 5 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 23155 Judithblack ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 23156 ||  || 28 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 23157 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 23158 Bouligny ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 23159 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 23160 ||  || 13 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 23161 ||  || 28 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 23162 Alexcrook ||  || 30 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 23163 ||  || 30 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 23164 Badger ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 23165 Kakinchan ||  || 6 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 23166 Bilal ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 23167 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 23168 Lauriefletch ||  || 12 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 23169 Michikami ||  || 5 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 23170 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 23171 ||  || 27 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 23172 Williamartin ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 23173 Hideaki ||  || 24 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 23174 ||  || 30 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 23175 ||  || 27 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 23176 Missacarvell ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 23177 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 23178 Ghaben ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 23179 Niedermeyer ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 23180 Ryosuke ||  || 28 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 23181 ||  || 8 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 23182 Siyaxuza ||  || 23 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#FFD5EA
| 23183 ||  || 28 jul 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 23184 ||  || 23 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 23185 ||  || 2 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 23186 ||  || 6 ago 2000 || Needville || W. G. Dillon || Juno || 
|-id=187 bgcolor=#FFD5EA
| 23187 ||  || 8 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 23188 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 23189 ||  || 2 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 23190 Klages-Mundt ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 23191 Sujaytyle ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 23192 Caysvesterby ||  || 25 ago 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 23193 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 23194 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 23195 ||  || 7 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 23196 ||  || 5 set 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 23197 Danielcook ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 23198 Norvell ||  || 2 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 23199 Bezdek ||  || 3 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 23200 ||  || 20 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

23201–23300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 23201 ||  || 27 set 2000 || Zeno || T. Stafford || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 23202 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 23203 ||  || 20 set 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 23204 Arditkroni ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 23205 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 23206 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 23207 ||  || 30 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 23208 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 23209 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 23210 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 23211 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 23212 Arkajitdey ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 23213 Ameliachang ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 23214 Patrickchen ||  || 26 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 23215 ||  || 31 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 23216 Mikehagler ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 23217 Nayana ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 23218 Puttachi ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 23219 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 23220 Yalemichaels ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 23221 Delgado ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 23222 ||  || 3 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 23223 || 2000 WA || 16 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 23224 ||  || 22 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 23225 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 23226 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 23227 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 23228 Nandinisarma ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 23229 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 23230 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 23231 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 23232 Buschur ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 23233 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 23234 Lilliantsai ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 23235 Yingfan ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 23236 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 23237 ||  || 24 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 23238 Ocasio-Cortez ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 23239 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 23240 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 23241 Yada ||  || 20 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 23242 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 23243 ||  || 22 nov 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 23244 Lafayette ||  || 20 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 23245 Fujimura ||  || 25 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 23246 Terazono ||  || 25 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 23247 ||  || 26 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 23248 Batchelor ||  || 25 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 23249 Liaoyenting ||  || 26 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#FFDAB5
| 23250 ||  || 22 nov 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 23251 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 23252 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 23253 ||  || 19 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 23254 Chikatoshi ||  || 22 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 23255 ||  || 22 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 23256 ||  || 28 dez 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || Mitidika || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 23257 Denny ||  || 29 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 23258 Tsuihark ||  || 29 dez 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 23259 Miwadagakuen ||  || 29 dez 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 23260 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 23261 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 23262 Thiagoolson ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 23263 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 23264 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 23265 von Wurden ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 23266 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 23267 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 23268 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#88F2FF
| 23269 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 23270 Kellerman ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 23271 Kellychacon ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 23272 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 23273 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 23274 Wuminchun ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 23275 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 23276 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 23277 Benhughes ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 23278 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 23279 Chenhungjen ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 23280 Laitsaita ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 23281 Vijayjain ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 23282 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 23283 Jinjuyi ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 23284 Celik ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#88F2FF
| 23285 ||  || 29 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 23286 Parlakgul ||  || 19 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 23287 ||  || 19 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 23288 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 23289 Naruhirata ||  || 29 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 23290 ||  || 29 dez 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 23291 ||  || 29 dez 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 23292 ||  || 29 dez 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 23293 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 23294 Sunao ||  || 23 dez 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 23295 Brandoreavis ||  || 23 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 23296 Brianreavis ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 23297 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 23298 Loewenstein ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 23299 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 23300 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

23301–23400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 23301 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 23302 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 23303 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 23304 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 23305 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 23306 Adamfields ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 23307 Alexramek ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 23308 Niyomsatian ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 23309 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 23310 Siriwon ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 23311 ||  || 4 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 23312 ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 23313 Supokaivanich ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 23314 ||  || 15 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 23315 Navinbrian ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 23316 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 23317 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 23318 Salvadorsanchez ||  || 20 jan 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 23319 ||  || 21 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 23320 ||  || 21 jan 2001 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 23321 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 23322 Duyingsewa ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 23323 Anand ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 23324 Kwak ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 23325 Arroyo ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 23326 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 23327 Luchernandez ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 23328 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 23329 Josevega ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 23330 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 23331 Halimzeidan ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 23332 ||  || 18 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 23333 || 2059 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 23334 || 2508 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 23335 || 2542 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 23336 || 2579 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 23337 || 2613 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 23338 || 2809 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 23339 || 3025 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 23340 || 3092 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 23341 || 3503 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 23342 || 4086 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 23343 || 4238 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 23344 || 4612 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Chloris || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 23345 || 4619 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 23346 || 4695 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 23347 || 5567 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 23348 || 6046 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 23349 || 6741 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 23350 || 6779 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 23351 || 6818 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 23352 || 7585 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 23353 || 9518 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 23354 || 9547 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=355 bgcolor=#88F2FF
| 23355 Elephenor || 9602 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 23356 || 1194 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 23357 || 1285 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 23358 || 2194 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 23359 || 2301 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 23360 || 3101 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 23361 || 3243 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 23362 || 3248 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 23363 || 3770 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 23364 || 4060 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 23365 || 4217 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 23366 || 1043 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 23367 || 1173 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 23368 || 1196 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 23369 || 1295 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 23370 || 1329 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 23371 || 1364 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 23372 || 1405 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 23373 || 2133 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 23374 || 2207 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 23375 || 2234 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 23376 || 2239 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 23377 || 3035 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 23378 || 3043 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 23379 || 3159 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 23380 || 3197 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 23381 || 3363 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=382 bgcolor=#88F2FF
| 23382 Epistrophos || 4536 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=383 bgcolor=#88F2FF
| 23383 Schedios || 5146 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 23384 || 5163 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 23385 || 5168 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 23386 || 5179 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 23387 || 1039 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 23388 || 1168 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 23389 || 1181 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 23390 || 1186 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 23391 || 2065 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 23392 || 2416 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 23393 || 3283 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 23394 || 4340 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 23395 || 5018 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 23396 || 5112 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 23397 || 5122 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 23398 || 5124 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 23399 || 5132 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 23400 || A913 CF || 11 fev 1913 || Mount Hamilton || H. D. Curtis || — || 
|}

23401–23500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 23401 Brodskaya ||  || 25 jul 1968 || Cerro El Roble || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 23402 Turchina ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 23403 Boudewijnbuch || 1971 FB || 24 mar 1971 || Palomar || T. Gehrels || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 23404 Bomans || 1972 RG || 15 set 1972 || Palomar || T. Gehrels || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 23405 Nisyros ||  || 19 set 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels || Juno || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 23406 Kozlov ||  || 23 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 23407 ||  || 9 set 1977 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 23408 Beijingaoyun ||  || 12 out 1977 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 23409 Derzhavin ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 23410 Vikuznetsov ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 23411 Bayanova ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 23412 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=413 bgcolor=#F1F1F1
| 23413 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 23414 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 23415 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 23416 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 23417 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 23418 ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 23419 ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || Brangane || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 23420 || 1981 DO || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 23421 || 1981 DR || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 23422 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 23423 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 23424 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 23425 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 23426 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 23427 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 23428 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 23429 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 23430 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 23431 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 23432 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 23433 ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 23434 ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 23435 ||  || 25 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 23436 Alekfursenko ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || Ursula || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 23437 Šíma ||  || 27 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 23438 ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 23439 || 1986 PP || 1 ago 1986 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 23440 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 23441 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 23442 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || Ursula || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 23443 Kikwaya ||  || 4 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 23444 Kukučín ||  || 5 out 1986 || Piwnice || M. Antal || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 23445 ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 23446 ||  || 19 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 23447 || 1987 VG || 15 nov 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 23448 || 1988 BG || 18 jan 1988 || Kushiro || M. Matsuyama, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 23449 ||  || 28 jan 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 23450 Birkenstock ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 23451 ||  || 15 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 23452 Drew || 1988 QF || 18 ago 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Juno || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 23453 || 1988 QR || 19 ago 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 23454 ||  || 1 dez 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 23455 Fumi ||  || 5 dez 1988 || Kiso || T. Nakamura || Brangane || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 23456 || 1989 DB || 26 fev 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Furuta || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 23457 Beiderbecke ||  || 5 abr 1989 || La Silla || M. Geffert || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 23458 ||  || 6 set 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 23459 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 23460 ||  || 26 set 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 23461 ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 23462 ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=463 bgcolor=#88F2FF
| 23463 ||  || 2 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 23464 ||  || 3 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 23465 ||  || 24 out 1989 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 23466 ||  || 28 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 23467 ||  || 20 ago 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 23468 Kannabe ||  || 20 set 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 23469 Neilpeart ||  || 22 set 1990 || Palomar || B. Roman || Phocaea || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 23470 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 23471 ||  || 15 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 23472 Rolfriekher ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 23473 Voss ||  || 11 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 23474 ||  || 20 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 23475 ||  || 13 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 23476 ||  || 15 nov 1990 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 23477 Wallenstadt ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 23478 || 1991 BZ || 21 jan 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 23479 || 1991 CG || 5 fev 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=480 bgcolor=#88F2FF
| 23480 || 1991 EL || 10 mar 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Vesta || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 23481 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 23482 || 1991 LV || 14 jun 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 23483 ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 23484 ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 23485 ||  || 12 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 23486 ||  || 2 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 23487 ||  || 3 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 23488 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 23489 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 23490 Monikohl ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 23491 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 23492 ||  || 14 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 23493 || 1991 SO || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 23494 ||  || 16 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 23495 ||  || 29 out 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 23496 ||  || 3 nov 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 23497 ||  || 5 nov 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 23498 ||  || 6 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 23499 ||  || 11 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Eos || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 23500 ||  || 9 jan 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

23501–23600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 23501 ||  || 12 fev 1992 || Mérida || O. A. Naranjo, J. Stock || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 23502 ||  || 25 fev 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 23503 ||  || 29 fev 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 23504 Haneda || 1992 EX || 7 mar 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 23505 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 23506 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 23507 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 23508 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 23509 ||  || 30 abr 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 23510 ||  || 4 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 23511 ||  || 4 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || Ursula || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 23512 ||  || 6 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 23513 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 23514 Schneider || 1992 RU || 2 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 23515 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 23516 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 23517 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 23518 ||  || 20 set 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 23519 ||  || 23 set 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 23520 Ludwigbechstein ||  || 23 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 23521 ||  || 21 out 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 23522 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 23523 || 1993 AQ || 13 jan 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 23524 ||  || 23 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 23525 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 23526 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 23527 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 23528 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 23529 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 23530 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 23531 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 23532 ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 23533 ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 23534 ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 23535 ||  || 20 ago 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 23536 ||  || 20 ago 1993 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 23537 ||  || 17 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 23538 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 23539 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 23540 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 23541 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 23542 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 23543 || 1993 UK || 16 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 23544 || 1993 XW || 11 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 23545 || 1994 AC || 2 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 23546 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 23547 Tognelli || 1994 DG || 17 fev 1994 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani || — || 
|-id=548 bgcolor=#FFD5EA
| 23548 ||  || 11 mar 1994 || Palomar || K. J. Lawrence || — || 
|-id=549 bgcolor=#88F2FF
| 23549 Epicles ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 23550 ||  || 11 abr 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 23551 ||  || 11 abr 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 23552 || 1994 NB || 3 jul 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 23553 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 23554 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 23555 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 23556 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 23557 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 23558 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 23559 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 23560 ||  || 12 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 23561 ||  || 1 set 1994 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 23562 ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Pallas || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 23563 ||  || 28 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 23564 Ungaretti ||  || 6 nov 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 23565 || 1994 WB || 23 nov 1994 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 23566 ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 23567 || 1994 YG || 21 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 23568 || 1994 YU || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 23569 ||  || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 23570 || 1995 AA || 1 jan 1995 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 23571 Zuaboni || 1995 AB || 1 jan 1995 || Sormano || M. Cavagna, E. Galliani || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 23572 ||  || 10 jan 1995 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 23573 || 1995 BG || 23 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 23574 || 1995 BX || 25 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 23575 ||  || 30 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 23576 ||  || 21 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 23577 ||  || 24 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 23578 Baedeker ||  || 22 fev 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 23579 ||  || 2 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 23580 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 23581 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 23582 ||  || 31 ago 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 23583 Křivský ||  || 22 set 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 23584 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 23585 ||  || 28 set 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 23586 ||  || 13 out 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 23587 Abukumado ||  || 2 out 1995 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 23588 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 23589 ||  || 23 out 1995 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 23590 ||  || 21 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 23591 ||  || 26 out 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 23592 ||  || 27 out 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 23593 || 1995 VJ || 2 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 23594 ||  || 13 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 23595 ||  || 15 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 23596 || 1995 WQ || 17 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 23597 ||  || 24 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 23598 ||  || 16 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 23599 || 1995 XV || 12 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 23600 ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

23601–23700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 23601 ||  || 16 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 23602 ||  || 23 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 23603 ||  || 21 dez 1995 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 23604 || 1996 AL || 11 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 23605 || 1996 AP || 11 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=606 bgcolor=#FFD5EA
| 23606 ||  || 13 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 23607 ||  || 13 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 23608 Alpiapuane ||  || 15 jan 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 23609 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 23610 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 23611 ||  || 27 jan 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 23612 Ramzel ||  || 22 jan 1996 || Socorro || R. Weber || Phocaea || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 23613 ||  || 11 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 23614 || 1996 FX || 18 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 23615 ||  || 28 mar 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 23616 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 23617 Duna ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 23618 ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 23619 ||  || 12 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 23620 ||  || 11 jun 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#FFDAB5
| 23621 || 1996 PA || 5 ago 1996 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=622 bgcolor=#88F2FF
| 23622 ||  || 12 set 1996 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 23623 ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#88F2FF
| 23624 ||  || 29 out 1996 || Xinglong || SCAP || Vesta || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 23625 Gelfond || 1996 WX || 19 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 23626 ||  || 3 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 23627 ||  || 8 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 23628 Ichimura ||  || 8 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 23629 || 1996 YR || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 23630 ||  || 30 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 23631 || 1997 AG || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 23632 || 1997 AQ || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 23633 ||  || 4 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 23634 ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 23635 ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 23636 ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 23637 ||  || 4 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 23638 Nagano ||  || 6 jan 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 23639 ||  || 9 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 23640 ||  || 2 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 23641 ||  || 9 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 23642 ||  || 9 jan 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 23643 ||  || 12 jan 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 23644 Yamaneko ||  || 13 jan 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura || Mitidika || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 23645 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 23646 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 23647 ||  || 31 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 23648 Kolář || 1997 CB || 1 fev 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 23649 Tohoku ||  || 1 fev 1997 || Chichibu || N. Satō || Mitidika || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 23650 Čvančara ||  || 7 fev 1997 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 23651 ||  || 3 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 23652 ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 23653 ||  || 6 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 23654 ||  || 13 fev 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 23655 ||  || 14 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 23656 ||  || 14 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 23657 ||  || 6 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 23658 ||  || 6 fev 1997 || Xinglong || SCAP || Mitidika || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 23659 || 1997 EH || 1 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 23660 ||  || 4 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 23661 ||  || 5 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 23662 ||  || 3 mar 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 23663 Kalou ||  || 10 mar 1997 || Arbonne-la-Forêt || M. Meunier || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 23664 ||  || 5 mar 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 23665 ||  || 12 mar 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 23666 ||  || 30 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 23667 Savinakim ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 23668 Eunbekim ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 23669 Huihuifan ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 23670 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 23671 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 23672 Swiggum ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 23673 Neilmehta ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 23674 Juliebaker ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 23675 Zabinski ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 23676 ||  || 4 abr 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 23677 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 23678 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 23679 Andrewmoore ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 23680 Kerryking ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 23681 Prabhu ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 23682 ||  || 7 abr 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 23683 ||  || 28 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 23684 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 23685 Toaldo || 1997 JV || 1 mai 1997 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 23686 Songyuan ||  || 8 mai 1997 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 23687 ||  || 8 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 23688 Josephjoachim ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 23689 Jancuypers ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 23690 ||  || 9 mai 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 23691 Jefneve ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 23692 || 1997 KA || 20 mai 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 23693 ||  || 30 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=694 bgcolor=#88F2FF
| 23694 ||  || 29 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 23695 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 23696 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 23697 ||  || 26 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 23698 ||  || 4 jul 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 23699 Paulgordan ||  || 8 jul 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 23700 || 1997 OZ || 25 jul 1997 || Majorca || R. Pacheco, Á. López J. || — || 
|}

23701–23800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 23701 Liqibin ||  || 3 ago 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 23702 ||  || 28 ago 1997 || Cloudcroft || W. Offutt || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 23703 ||  || 3 set 1997 || Oohira || T. Urata || Ursula || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 23704 ||  || 23 set 1997 || Xinglong || SCAP || Mitidika || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 23705 ||  || 28 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=706 bgcolor=#88F2FF
| 23706 ||  || 29 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 23707 Chambliss ||  || 4 out 1997 || Chinle || J. Bruton || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 23708 ||  || 5 out 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=709 bgcolor=#88F2FF
| 23709 ||  || 1 out 1997 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=710 bgcolor=#88F2FF
| 23710 || 1997 UJ || 20 out 1997 || Ondřejov || L. Kotková || Vesta || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 23711 ||  || 25 out 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 23712 Willpatrick || 1998 AA || 1 jan 1998 || Needville || W. G. Dillon, E. R. Dillon || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 23713 ||  || 2 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=714 bgcolor=#FFD5EA
| 23714 ||  || 1 mar 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 23715 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 23716 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 23717 Kaddoura ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 23718 Horgos ||  || 2 abr 1998 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 23719 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 23720 ||  || 20 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 23721 ||  || 22 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 23722 Gulak ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 23723 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 23724 ||  || 24 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 23725 ||  || 23 abr 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=726 bgcolor=#FFDAB5
| 23726 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 23727 Akihasan ||  || 30 abr 1998 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 23728 Jasonmorrow ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 23729 Kemeisha ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 23730 Suncar ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 23731 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 23732 Choiseungjae ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 23733 Hyojiyun ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 23734 Kimgyehyun ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 23735 Cohen ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 23736 ||  || 25 abr 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 23737 ||  || 21 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#FFDAB5
| 23738 ||  || 1 mai 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 23739 Kevin ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 23740 ||  || 25 mai 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 23741 Takaaki ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 23742 Okadatatsuaki ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 23743 Toshikasuga ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 23744 Ootsubo ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 23745 Liadawley ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 23746 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 23747 Rahaelgupta ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 23748 Kaarethode ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 23749 Thygesen ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 23750 Stepciechan ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 23751 Davidprice ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 23752 Jacobshapiro ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 23753 Busdicker ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 23754 Rachnareddy ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 23755 Sergiolozano ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 23756 Daniellozano ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 23757 Jonmunoz ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 23758 Guyuzhou ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 23759 Wangzhaoxin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 23760 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 23761 Yangliqing ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 23762 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 23763 ||  || 24 jun 1998 || Lime Creek || R. Linderholm || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 23764 ||  || 21 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 23765 ||  || 27 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 23766 ||  || 25 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 23767 ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 23768 Abu-Rmaileh ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 23769 Russellbabb ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 23770 ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 23771 Emaitchar ||  || 24 jun 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 23772 Masateru ||  || 24 jun 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 23773 Sarugaku ||  || 24 jun 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 23774 Herbelliott ||  || 26 jun 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 23775 Okudaira || 1998 PE || 2 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 23776 Gosset || 1998 QE || 17 ago 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 23777 Goursat ||  || 23 ago 1998 || Prescott || P. G. Comba || Brangane || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 23778 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 23779 Cambier ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 23780 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 23781 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 23782 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 23783 Alyssachan ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 23784 ||  || 22 ago 1998 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 23785 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 23786 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 23787 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 23788 Cofer ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 23789 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 23790 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 23791 Kaysonconlin ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 23792 Alyssacook ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 23793 ||  || 23 ago 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 23794 ||  || 22 ago 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 23795 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 23796 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 23797 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 23798 Samagonzalez ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 23799 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 23800 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

23801–23900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 23801 Erikgustafson ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 23802 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 23803 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 23804 Haber ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 23805 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 23806 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 23807 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 23808 Joshuahammer ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 23809 Haswell ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 23810 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 23811 Connorivens ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 23812 Jannuzi ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 23813 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 23814 Bethanylynne ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 23815 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 23816 Rohitkamat ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 23817 Gokulk ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 23818 Matthewlepow ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 23819 Tsuyoshi ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 23820 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 23821 Morganmonroe ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 23822 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 23823 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 23824 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 23825 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 23826 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 23827 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 23828 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 23829 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 23830 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 23831 Mattmooney ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 23832 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 23833 Mowers ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 23834 Mukhopadhyay ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 23835 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 23836 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 23837 Matthewnanni ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 23838 ||  || 19 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 23839 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 23840 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 23841 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 23842 ||  || 25 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 23843 ||  || 25 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 23844 Raghvendra ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 23845 || 1998 RB || 2 set 1998 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 23846 || 1998 RF || 1 set 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 23847 ||  || 12 set 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 23848 ||  || 10 set 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 23849 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 23850 Ramaswami ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 23851 Rottman-Yang ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 23852 Laurierumker ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 23853 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 23854 Rickschaffer ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 23855 Brandonshih ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 23856 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 23857 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 23858 Ambrosesoehn ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 23859 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 23860 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 23861 Benjaminsong ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 23862 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 23863 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 23864 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 23865 Karlsorensen ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 23866 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 23867 Cathsoto ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 23868 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 23869 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 23870 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 23871 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 23872 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 23873 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 23874 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 23875 Strube ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 23876 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 23877 Gourmaud || 1998 SP || 16 set 1998 || Caussols || ODAS || Ursula || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 23878 ||  || 18 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 23879 Demura ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 23880 Tongil ||  || 18 set 1998 || Younchun || T. H. Lee || Phocaea || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 23881 ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 23882 Fredcourant ||  || 22 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 23883 ||  || 21 set 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 23884 Karenharvey ||  || 20 set 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || Phocaea || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 23885 ||  || 16 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 23886 Toshihamane ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 23887 Shinsukeabe ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 23888 Daikinoshita ||  || 18 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 23889 Hermanngrassmann ||  || 26 set 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 23890 Quindou ||  || 22 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 23891 ||  || 23 set 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 23892 ||  || 23 set 1998 || Uccle || T. Pauwels || Phocaea || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 23893 Lauman ||  || 16 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 23894 Arikahiguchi ||  || 16 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 23895 Akikonakamura ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 23896 Tatsuaki ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 23897 Daikuroda ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 23898 Takir ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 23899 Kornoš ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 23900 Urakawa ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

23901–24000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 23901 ||  || 25 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 23902 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 23903 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 23904 Amytang ||  || 21 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 23905 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 23906 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 23907 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 23908 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 23909 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 23910 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 23911 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 23912 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 23913 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 23914 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 23915 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 23916 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 23917 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 23918 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 23919 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 23920 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 23921 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 23922 Tawadros ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 23923 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 23924 Premt ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 23925 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 23926 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 23927 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 23928 Darbywoodard ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 23929 ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 23930 ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 23931 Ibuki ||  || 21 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 23932 ||  || 13 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 23933 ||  || 14 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 23934 ||  || 13 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 23935 ||  || 13 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 23936 ||  || 13 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 23937 Delibes ||  || 15 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 23938 Kurosaki ||  || 14 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=939 bgcolor=#88F2FF
| 23939 ||  || 14 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 23940 || 1998 UE || 16 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 23941 ||  || 16 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Phocaea || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 23942 ||  || 16 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Brangane || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 23943 ||  || 20 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 23944 Dusser ||  || 20 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 23945 ||  || 20 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=946 bgcolor=#E3E3E3
| 23946 Marcelleroux ||  || 22 out 1998 || Caussols || ODAS || Brangane || 
|-id=947 bgcolor=#88F2FF
| 23947 ||  || 23 out 1998 || Caussols || ODAS || Vesta || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 23948 ||  || 25 out 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 23949 Dazapata ||  || 28 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 23950 Tsusakamoto ||  || 18 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 23951 ||  || 18 out 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 23952 ||  || 18 out 1998 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 23953 ||  || 18 out 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 23954 ||  || 28 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 23955 Nishikota ||  || 18 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 23956 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Chimaera || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 23957 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#88F2FF
| 23958 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 23959 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 23960 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 23961 ||  || 11 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 23962 ||  || 18 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=963 bgcolor=#88F2FF
| 23963 ||  || 18 nov 1998 || Chichibu || N. Satō || Vesta || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 23964 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 23965 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 23966 ||  || 18 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 23967 ||  || 14 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=968 bgcolor=#88F2FF
| 23968 ||  || 8 dez 1998 || Caussols || ODAS || Vesta || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 23969 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#88F2FF
| 23970 ||  || 21 dez 1998 || Caussols || ODAS || Vesta || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 23971 ||  || 25 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 23972 || 1999 AA || 3 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 23973 ||  || 5 fev 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 23974 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 23975 Akran ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 23976 ||  || 23 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 23977 ||  || 14 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 23978 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 23979 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 23980 Ogden ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 23981 Patjohnson ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 23982 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#FFDAB5
| 23983 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 23984 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 23985 ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 23986 ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#88F2FF
| 23987 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 23988 Maungakiekie || 1999 RB || 2 set 1999 || Auckland || I. P. Griffin || Eos || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 23989 Farpoint || 1999 RF || 3 set 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 23990 Springsteen ||  || 4 set 1999 || Auckland || I. P. Griffin || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 23991 ||  || 6 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 23992 Markhobbs ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 23993 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 23994 Mayhan ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 23995 Oechsle ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 23996 ||  || 8 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 23997 ||  || 8 set 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 23998 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 23999 Rinner ||  || 9 set 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 24000 Patrickdufour ||  || 10 set 1999 || Saint-Michel-sur-Meurthe || L. Bernasconi || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (20001)–(25000) (IAU Minor Planet Center)

023